Gennaro Mazzei (1957. december 27.) olasz nemzetközi labdarúgó-partbíró. Egy hallókészüléket gyártó cég munkatársa.

Pályafutása

Labdarúgó-partbíróként

Nemzeti partbíráskodás

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Olasz labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 1997-ben terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2003-ban a FIFA 45 éves korhatárának elérésével búcsúzott.

Világbajnokság 
Franciaországban rendezték a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokságot, ahol három csoporttalálkozón foglalkoztatta a FIFA JB. Partbírói mérkőzéseinek száma: 3.

Ezen a tornán a már önállóan meghívott partbírók még nem kapcsolódtak közvetlenül hazájuk- vagy a kijelölt játékvezetőhöz.

Nemzetközi kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 1

UEFA-bajnokok ligája 
2000-ben Párizsban rendezték meg a torna döntő találkozóját, a Real Madrid–Valencia (3:0) csapatok közreműködésével, ahol a mérkőzést vezető olasz Stefano Braschi játékvezető egyik segítője lehetett.

Források 
 Gennaro Mazzei » Spiele als Assistent. Weltfussball.de
 MAZZEI Gennaro. Members.tripod.com

1957-ben született személyek
Élő személyek
Olasz labdarúgó-játékvezetők